Skład społeczny – obejmuje kategorie ludzi wyodrębnionych ze względu na jakieś ważne dla życia społecznego kryteria, oraz odzwierciedla stosunki ilościowe między nimi.

Zbiorowości społeczne
Makrosocjologia